Hess LighTram bezeichnet:

Hess lighTram Trolley, einen Doppelgelenktrolleybus des Herstellers Carrosserie Hess
Hess lighTram Hybrid, einen Doppelgelenkhybridbus des Herstellers Carrosserie Hess